New Ace – poznański zespół tworzący i wykonujący muzykę taneczną w Polsce.

Dyskografia 
 Elektroniczne Disco (1991)
 Bez Komentarza (1992)
 Kolędy Polskie (1992)
 Capella Plays (maxi singiel) (1994)
 Aniu Dlaczego Ty... (CDM) (2009)

Skład zespołu 
 Natt (wokalistka)
 Robic Mc – Tomasz Parchliniak

Linki zewnętrzne 
 New Ace – oficjalna strona zespołu

Polskie zespoły dance
Polskie zespoły house
Polskie zespoły popowe
Zespoły italo disco